Морис Шевалие () е френски актьор. Роден е на 12 септември 1888 г. в Париж. Прави своя дебют в киното през 1908 г. През 1930 г. е номиниран за Оскар за най-добра мъжка роля за две свои роли. Морис Шевалие почива на 1 януари 1972 г. в Париж.

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 

 
 

Френски актьори и актриси
Френски певци
Театрални актьори и актриси
Носители на „Оскар“
Носители на Златен глобус
Парижани
Французи в САЩ